Туре́цкий гамби́т:

 Турецкий гамбит — книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина».
 Турецкий гамбит — художественный фильм 2005 года, экранизация по мотивам книги Бориса Акунина.